Джеймс Хедли Биллингтон (; 1 июня 1929 — 20 ноября 2018) — американский , 13-й директор библиотеки Конгресса США (1987—2015).

Иностранный член Российской академии наук (1999).

Биография 
Родился в Пенсильвании. Окончил школу Lower Merion High School, где был лучшим учеником в классе. Поступил в Принстонский университет, который также окончил с отличием в 1950 году. Получил стипендию Родса для учёбы в Оксфордском университете. Служил в армии США, затем работал в аналитическом подразделении ЦРУ Office of National Estimates. С 1957 по 1962 год преподавал историю в Гарвардском университете. С 1964 по 1974 год — профессор истории в Принстонском университете. С 1973 по 1987 год — директор Международного центра учёных Вудро Вилсона. На этом посту он основал Институт перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана.

Написал несколько книг о русской истории и культуре. Много раз приезжал в СССР и Россию в составе делегаций Конгресса США. В 1988 году сопровождал президента Рональда Рейгана в поездке в СССР. Хорошо говорил по-русски. В 1999 году Биллингтон совместно с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым стал инициатором российско-американской программы «Открытый мир», благодаря которой более 14 000 молодых лидеров из стран бывшего СССР посетили США.

Джеймс Биллингтон являлся иностранным членом Российской академии наук, почётным доктором МГУ и Тбилисского государственного университета, был награждён многими орденами и медалями.

Директор Библиотеки Конгресса США, а также инициатор создания Всемирной цифровой библиотеки.

Библиотека Конгресса 
Биллингтон был приведен к присяге в качестве Директора Библиотеки Конгресса 14 сентября 1987 года. Его кандидатуру выдвинул президент Рональд Рейган, и его назначение было единогласно утверждено Сенатом.

За время своей работы Биллингтон удвоил размер традиционных аналоговых коллекций библиотеки с 85,5 млн единиц хранения в 1987 году до более чем 160 млн единиц хранения в 2014 году. В 1996 году руководил приобретением ранее недоступных бумаг Жильбера Лафайета из замка Гранж-Блено во Франции, в котором тот жил с 1802 года и вплоть до своей смерти в 1834 году. С тех пор Биллингтон был единственным не французом в Совете фонда, управляющего замком. В 2003 году приобрел единственную копию карты мира Мартина Вальдземюллера 1507 года («свидетельство о рождении Америки») для постоянной экспозиции в здании библиотеки Томаса Джефферсона.

Биллингтон стал инициатором реконструкции на частные средства оригинальной библиотеки Томаса Джефферсона, которая была выставлена на постоянное обозрение в здании Джефферсона в 2008 году. Он расширил и технологически усовершенствовал общественные пространства здания Джефферсона, превратив его в национальную выставочную площадку, и провел более 100 выставок, на большинстве из которых были представлены материалы, ранее не выставлявшиеся публично в США. Биллингтон также успешно выступал за создание подземного сообщения между Центром для посетителей Капитолия США и Библиотекой в 2008 году, чтобы увеличить количество посетителей Конгресса и публичных экскурсий в здании Библиотеки Томаса Джефферсона.

В 2001 году Биллингтон запустил программу массового обезвоживания, которая продлила срок службы почти 4 миллионов томов и 12 миллионов листов рукописей; а также новые модули хранения коллекций в Форт-Миде, первые из которых были открыты в 2002 году, чтобы сохранить и сделать доступными более 4 миллионов предметов из аналоговых коллекций Библиотеки. В 1992 году Биллингтон создал Комитет по надзору за безопасностью библиотечных фондов для улучшения защиты коллекций, а в 2008 году — Фракцию Библиотеки Конгресса для привлечения внимания к кураторам и коллекциям Библиотеки. В 2009 году создал первый в Библиотеке Центр юных читателей в здании Джефферсона и первую крупномасштабную программу летней практики (Junior Fellows) для студентов университетов в 1991 году. При Биллингтоне Библиотека также спонсировала «Ворота к знаниям» в 2010—2011 годах, передвижную выставку в 90 местах по всем штатам к востоку от Миссисипи на специально сконструированном 18-колесном грузовике, расширяя доступ общественности к библиотечным фондам вне помещений, особенно для сельского населения.

Личная жизнь 
Был женат на Марджори Энн Бреннан. У них четверо детей: доктор Сьюзан Биллингтон Харпер, Энн Биллингтон Фишер, преподобный Джеймс Хедли Биллингтон-младший и Томас Китор Биллингтон. Также у них 12 внуков. Джеймс Биллингтон-старший и его дочь Сьюзан стали первыми отцом и дочерью, получившими стипендию Родса для получения степени доктора философии в Оксфордском университете.

Труды 
 Mikhailovsky and Russian Populism (1956), «Михайловский и русское народничество»
 The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture (1966), рус. перевод «Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры» (2001)
 Fire in the Minds of Men (1980), «Пожар в умах людей»
 The Arts of Russia (1970)
 Russia Transformed: Breakthrough to Hope, August 1991 (1992)
 The Face of Russia (1998), рус. перевод «Лики России» (2001)
 Russia in Search of Itself «Россия в поисках себя» (2005)

Награды 
 Президентская гражданская медаль (2008 год)
 Большой офицерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Германия, 1995 год)
 Кавалер ордена Почётного легиона (Франция, 2007 год)
 Командор ордена Искусств и литературы (Франция, 1991 год)
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 2002 год)
 Командор ордена Южного Креста (Бразилия, 2002 год)
 Gwanghwa Medal ордена «За дипломатические заслуги» (Республика Корея, 1991 год)
 Орден Дружбы (Россия, 22 марта 2008 года) — за заслуги в развитии российско-американских отношений, укреплении дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (Россия, 4 июня 2009 года) — за заслуги в развитии и укреплении российско-американского культурного сотрудничества.
 Благодарность Президента Российской Федерации (Россия, 5 декабря 2012 года) — за большой вклад в развитие российско-американского культурно-гуманитарного сотрудничества
 Стипендия Гуггенхайма (1960)

Примечания

Ссылки 
 
 «Открытый мир» сайт Биллингтона 

Директора Библиотеки Конгресса
Стипендиаты Родса
Преподаватели Принстонского университета
Почётные доктора МГУ
Почётные доктора Тбилисского государственного университета
Специалисты по истории России
Иностранные члены РАН
Библиографы США
Стипендиаты Гуггенхайма
Лауреаты премии фонда имени Д. С. Лихачёва
Исследователи Перестройки и распада СССР
Сотрудники ЦРУ